
Meadows peut désigner :

Patronyme

 Audrey Meadows (1922-1996), actrice américaine ;
 Dennis Meadows (né en 1942), économiste américain ;
 Donella Meadows (1941-2001), écologiste américaine ;
 Earle Meadows (1913-1992), athlète américain ;
 Jack Meadows (1934-), astronome, histoirien des sciences et informaticien britannique ;
 Jayne Meadows (1919-2015), actrice américaine ;
 Mark Meadows (né en 1959), homme politique américain ;
 Tim Meadows (né en 1961), acteur et scénariste américain.

Nom d'emprunt
 Daisy Meadows, pseudonyme de quatre écrivains anglais – Narinder Dhami, Sue Bentley, Linda Chapman et Sue Mongredien – auteurs de la série pour enfants L'arc-en-ciel magique.

Toponyme

 L'Anse aux Meadows, anse située à la pointe septentrionale de l'île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, où les restes d'un village viking furent découverts ;
 Meadows, un village de Terre-Neuve ;
 Flushing Meadows, parc de la ville de New York situé dans l'arrondissement de Queens, où se déroule l'US Open ;
 New Meadows, ville de l'Idaho ;
 Tuolumne Meadows, secteur du parc national de Yosemite dans la Sierra Nevada.
 Le Big Meadows Site, un site archéologique américain, en Virginie.

Divers
 Rapport Meadows, publié en 1972, soulignant les dangers écologiques de la croissance économique et démographique.
 Grantchester Meadows, chanson de Pink Floyd, extraite de l'album Ummagumma.

Homonymie de toponyme